Por constipação, você pode estar à procura de:
Constipação, também conhecida como resfriado.
Prisão de Ventre, também conhecida como constipação intestinal.

Desambiguação